Agudio est un nom propre italien.

Patronyme 

  (1985-), basketteur américain ; 
  (1698-1765), religieux et écrivain italien ;
 Tommaso Agudio (1827-1893), ingénieur et homme politique italien.

Entreprise 
 Agudio, entreprise italienne de construction de remontées mécaniques

Patronyme italien